Григорий Берёзкин:
 Берёзкин, Григорий Викторович (род. 1966) — российский предприниматель, владелец группы компаний ЕСН.
 Берёзкин, Григорий Соломонович (1918—1981) — белорусский советский литературный критик, литературовед.